Il toponimo Ostra Luka, con diverse grafie, può riferirsi a:

Oštra Luka, comune della Bosnia ed Erzegovina
Ostrá Lúka, comune della Slovacchia nel distretto di Zvolen